Jasmine (Disney) - filmkarakter
 Yasmine - Belgische zangeres
 Jasmine (Jasmine Anette Valentin), finse zangeres
 Jasmine (Keith Jarrett) - album van Keith Jarrett
 Yasmin - meisjesnaam
 Yasmin (film) - Brits-Duitse film